Dharma - termine sanscrito
Dharma - termine sanscrito nel buddhismo
Dharma - nome iniziale del gruppo musicale italiano Anhima
Dharma - album dei Dharma del 1991
Dharma - album di Sebastián Yatra del 2022